«Тре́ллеборг» () — шведский футбольный клуб из Треллеборга. Основан 6 декабря 1926 года. В Аллсвенскан (высшей лиге Чемпионата Швеции) дебютировал в 1985 году, однако сразу же вылетел обратно в лигу Суперэттан. В 1992 году вернулся в высшую лигу и занял рекордное 3 место. В сезонах 2002—2003, 2005—2006 выступал в Суперэттан. В Аллсвенскан провёл 14 сезонов (на 2008 год). В сезоне 2011 у команды начался серьёзный кризис в игре и, заняв 15 место, «Треллеборг» вновь вылетел в Суперэттан. В следующем сезоне клуб, также заняв 15 место, вылетел в Дивизион 1. В Дивизионе 1 клуб провел 3 сезона (2013, 2014 и 2015), во втором из них лишь по разнице мячей избежав еще одного понижения в классе. Однако в следующем сезоне, клуб уверенно прошел по дистанции турнира и за 2 тура до окончания чемпионата досрочно занял 1 место, победив «Эскильсминне» на выезде 5-2. Следующий сезон «Треллеборг» проведет в Суперэттан.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата Швеции 1992
 Участник 2-го раунда Кубка УЕФА 1994/1995

Текущий состав 
По состоянию на 17 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Известные игроки 
  Эрик Фишбейн

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Сайт болельщиков «Треллеборга» «True Blues»

Футбольные клубы Швеции
Треллеборг